Gerronema — рід грибів родини маразмієві (Marasmiaceae). Назва вперше опублікована 1951 року.

Класифікація 
До роду Gerronema відносять 131 видів:

Примітки

Джерела 
 Singer, R. 1951. New genera of fungi V. Mycologia. 43:598-604 - P.599

Роди грибів
Агарикоміцети
Маразмієві